Athari bezeichnet:
 Athari, theologische Schule der Sunniten

Athari ist der Familienname von
 Kamal Al-Athari (* 1959), kuwaitischer Judoka